El-Shenawy peut désigner :
 Ahmed El-Shenawy (1991-), footballeur égyptien ;
 Mohamed El-Shenawy (1988-), footballeur égyptien.

Variante orthographique 
 Philippe El Shennawy (1954-), ancien braqueur franco-égyptien, détenu trente-huit ans dans les prisons françaises.